E38, Європейський маршрут E38 — автомагістраль, що проходить територією трьох держав: України, Росії та Казахстану. Шлях бере початок у Глухові (Україна), далі прямує через Курськ, Воронеж, Саратов, Уральськ, Актобе, Карабутак, Аральськ, Айтеке-бі, Кизилорду і завершується у Шимкенті (Казахстан).

Загальна довжина маршруту — 3392 км.

Маршрут

Джерела 
  Автодороги України  

Європейські маршрути
Автомобільні шляхи України
Автомобільні шляхи Росії
Дороги Казахстану
Автомобільні шляхи Сумської області
Транспорт Глухова
Транспорт Шосткинського району
Транспорт Курської області
Рильськ
Транспорт Курська
Льгов
Транспорт Воронезької області
Транспорт Воронежа
Борисоглєбськ
Транспорт Саратовської області
Балашов
Транспорт Саратова
Енгельс (місто)
Західноказахстанська область
Уральськ
Актюбінська область
Актобе
Кизилординська область
Кизилорда
Туркестанська область
Шимкент